Социальное регулирование — многозначный термин.

 Социальное регулирование — в теории права система средств, воздействующая на поведение людей с целью придания определённого направления в развитии и упорядочения общественных отношений. Выделяют нормативное и индивидуальное (казуальное).
 Социальное регулирование (экономика) — распределение материальных ресурсов в социальной сфере, осуществляемое государством, неправительственными организациями и юридическими лицами. В частности, предусматривает меры пенсионного обеспечения, помощи инвалидам, детям, другим нуждающимся в содействии группам населения, страхования здоровья и жизни людей.